De Estische voetbalbeker 2010/11 (Estisch: Eesti Karikas 2010/11) was het 21ste seizoen dat werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Estland. Aan het bekertoernooi deed een recordaantal van 96 clubteams mee. Het begon op 29 juni 2010 en eindigde op 10 mei 2011 met de finale in de A. Le Coq Arena in de hoofdstad Tallinn. FC Flora Tallinn won het toernooi voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de ploeg met 2-0 te sterk voor JK Trans Narva.

Schema

Zie ook
Estisch voetbalelftal in 2010
Estisch voetbalelftal in 2011

Estische voetbalbeker
Bekervoetbal 2010/11